Hostie se poate referi la:
 Azima folosită la împărtășanie în Biserica Catolică
 Hostie, Zlaté Moravce - comună din Districtul Zlaté Moravce, Slovacia